Гетерограмма:

 Гетерограмма — включённый в состав текста фрагмент, написанный на другом языке, но требующий чтения на основном языке текста.
 Гетерограмма — литературная форма, основанная на принципе неповторяемости используемых букв.
 Гетерограмма — встречающееся в ряде источников название другой литературной формы, пантограммы.